

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Isep – część miasta Żywiec
 Isep – wieś w woj.małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Wojnicz
 Isep – część wsi Brandwica w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Pysznica
 Isep – część wsi Majdan Zbydniowski w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Zaleszany
 Isep – część wsi Oblekoń w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Pacanów